Крынка:
 Крынка (кринка) — сосуд для молока, а также количество жидкости, вмещающейся в этот сосуд.
 Крынка — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области Беларуси.
 Крынка — посёлок в Матвеево-Курганском районе Ростовской области России.
 Крынка — река (бассейн Азовского моря).
 Крынка — разговорное обозначение винтовки либо карабина системы Крнка.

См. также 
 Кринка
 Крынки

 Верхняя Крынка
 Нижняя Крынка
 Сергеево-Крынка
 Степано-Крынка